A lista az 1992 után díszpolgárrá választott személyeket tartalmazza. Ez az elismerés azonban 1992 előtt is létezett.

Jelölések:
 nem magyar vagy magyar származású díjazott
 posztumusz

Hivatkozások

Jegyzetek

 
Díszpolgárok listái település szerint